Le terme battement de cœur désigne un processus du fonctionnement du muscle cardiaque : voir fréquence cardiaque et cycle cardiaque.

Il est aussi utilisé pour :
 Battement de cœur, film français de Henri Decoin (1940). 
 Étoiles à battements de cœur, systèmes binaires d'étoiles variables.

Voir aussi